«23:45» — российская поп-группа. Лауреат премий Золотой граммофон-2010 и Бог Эфира-2010.

История 
Группа была создана в 2006 году как дуэт участников Гоша DMC Style и Гриша GriN.

В мае 2009 года «23:45» совместно с группой «5ivesta family» выпускает в радиоэфир сингл «Я буду». Песня становится одной из самых популярных на радио, она продержалась 10 недель на вершине российского радиочарта. По итогам 2009 года песня стала четвёртым самым скачиваемым синглом в России. Сингл стал платиновым в России (как ринг бэк тон), с продажами в 200 тысяч копий.

В 2010 году группа сняла клипы на новые композиции «Друг без друга» и «Годы летят».
В ноябре 2010 года группа сняла клип на композицию «Любовь без обмана», совместно с группой «5ivesta family».
 
В 2011 году группа сняла клип на композицию «Пустые слова», исполненную совместно с диджеями «Sound Hackers». В клипе снимались Comedy Woman и Сергей Зверев.

В 2012 года в группа представила новый сингл «Моя Любовь», на который впоследствии снято видео. В 2013 году появляется английская версия трека и клипа «Love Forever». Летом 2013 года клип на песню «Тайна» набирает более миллиона просмотров на YouTube. В конце 2012 года в группу приходит новая участница Аня Ashley.

25 сентября 2013 года группа 23:45 выпускает дебютный альбом «Новое Время», который включает в себя 14 треков.

В 2016 году группа сняла клип на новую песню «Выходи за меня».

Синглы 
 В мире женщин (2009)
 Я буду (2009)
 Друг без друга (2010)
 Годы летят (2010)
 Любовь без обмана (2010)
 Летим… (2011)
 Пустые слова (feat. Sound Hackers) (2011)
 Хочу лета! (2011)
 Моя любовь (2012)
 Love Forever (2013)
 Тайна (2013)
 Влюбийство (2014)
 Всё, что в жизни есть у меня (2014)
 Антидепрессанты (2014)
 Выходи за меня (2016)
 Дайкири (2019)
 Любимые песни (2019)

Видеоклипы 
 Я буду (feat. 5sta Family) (2009)
 Друг без друга (2010)
 Годы летят (2010)
 Любовь без обмана (feat. 5sta Family) (2010)
 Пустые слова (feat. Sound Hackers) (2011)
 Хочу лета (2011)
 Моя любовь (2012)
 Love Forever (2013)
 Тайна (2013)
 Выходи за меня (2016)

Альбомы 
 Новое время (2013)

Награды

Чарты

Примечания

Ссылки 
 

Поп-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2006 году
Музыкальные коллективы Москвы
Лауреаты премии «Золотой граммофон»
Хип-хоп-группы России